Крути́нка — рабочий посёлок в Крутинском районе Омской области России.

Основан в 1760 году.

Население — .

География 
Расположена на берегу озера Ик.

Крутинка расположена на западе Омской области, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, в северной лесостепи, на южном берегу озера Ик, на высоте 110 метров над уровнем моря. В окрестностях села распространены серые лесные осолоделые и солонцы луговые (гидроморфные). Почвообразующими породами являются глины и суглинки.

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Омск составляет около 190 км, до границы с Тюменской областью — 63 км. Ближайший город Тюкалинск Омской области расположен в 51 к востоку от Крутинки, ближайшая железнодорожная станция Называевская расположена в 55 км к югу от посёлка в городе Называевск. Близ села проходит автомобильная дорога федерального значения  (Тюмень — Омск).

Климат
Климат резко континентальный, с ярко выраженными климатическими сезонами, согласно классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (Dfb). Среднегодовая температура положительная и составляет +0,6 °С. Многолетняя норма осадков — 412 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 68 мм, наименьшее в марте и феврале — по 14 мм.

История 
В 1759 году были поставлены по тракту почтовые избушки и издан Указ сибирского губернатора о вызове охотников для переселения на Аббатскую дорогу. К лету 1760 года на берегу речки Крутой была основана деревня Крутинка. Заселяли её крестьяне из ближних Ялуторовского дистрикта и слободы Орлово Городище. Зимой здесь уже стояли крестьянские избы, где могли останавливаться проезжие. Численность жителей увеличивалась за счёт ссыльных и переселенцев из Черниговской, Полтавской и других губерний Российской Империи.

В 1782 году была создана Крутинская волость. Население занималось хлебопашеством, скотоводством, рыбной ловлей, охотой, извозом (гоньбой) по Сибирскому тракту. В конце 1860-х годов в селе Крутом Омского округа Тобольской губернии, на тракте Омск-Тобольск, действовала почтовая станция, ежегодно 21 ноября проводилась ярмарка, 20 июля — торжок. В 1866 году открыто начальное народное сельское училище для мальчиков (в 1899 году было преобразовано в двухклассное народное сельское училище). Не позднее 1912 года была открыта библиотека-читальня. С 1901 года в селе действовала больница на 2 койки. Первым смотрителем её был выпускник Казанского университета хирург А. А. Вишневский, именем которого впоследствии была названа Крутинская центральная районная больница.

К началу XX века Крутинское становится богатым селом. Ежегодно здесь проводились три двухдневные ярмарки: с 9 марта, 20 июля, 21 ноября. Действовали 6 магазинов, 1 мелочная лавка, 1 винная лавка, 2 ренсковых погребка, 1 пивная. В начале 1910-х годов в селе имелись 11 ветряных мельниц, хлебозапасный магазин, 3 маслодельни, 4 кузницы, пожарный сарай, почтовая и земская станции. В селе размещалось правление Крутинского кредитного товарищества. При Крутинском почтовом отделении действовала Государственная сберегательная касса.

В 1903 году в селе была основана библиотека, которая в 1920-е годы получила название библиотека Народного дома, с 1932 года — библиотека Дома социалистической культуры, с 1947 года — районная библиотека, с 1978 года — центральная районная библиотека Крутинской ЦБС, с 2006 года — Крутинская межпоселенческая библиотека.

В конце 1919 года в село прибыл В. К. Блюхер с 51-й дивизией. В начале 1920-х годов на территории Крутинской волости велись активные военные действия.

В 1925 году село получило статус районного центра Крутинского района.

В 1930-х годах в районе была проведена сплошная коллективизация сельского хозяйства, создана Крутинская машинно-тракторная станция, образован рыбзавод, организована автоколонна «Сельхозтранстрой». В конце 1940-х годов началась электрификация района.

На Всесоюзном смотре самодеятельных хоров и вокалистов, проходившем с 1 декабря 1944 года по 30 марта 1945 года хор русской народной песни села Крутинского под руководством А. А. Мартыновой был признан лучшим в Омской области.

В 1952 году здесь действовали маслозавод, средняя школа, семилетняя школа, начальная школа, Дом культуры и библиотека.

21 ноября 1968 года село Крутинка отнесено к категории рабочих посёлков. В 1988 году был открыт Крутинский историко-краеведческий музей. Газифицирован посёлок в 2004 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 http://vkrutinke.ucoz.ru/
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Крутинского муниципального района Омской области Крутинская межпоселенческая библиотека
 ГТРК ОМСК Крутинский филиал

Посёлки городского типа Омской области
Районные центры Омской области
Населённые пункты Крутинского района